

Chimica 
 Hys – Abbreviazione dell'α-amminoacido Istidina

Codici 
 HYS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipale di Hays, Hays (Kansas), Stati Uniti